Сеньга — село в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входило в Лежское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Лежский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 30 км, до центра муниципального образования Сидорово по прямой — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Константиново, Павловское, Лукьяново, Подольное.

По переписи 2002 года население — 74 человека (34 мужчины, 40 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Сеньга в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района